Plans (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Plans (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon